Алексе́й Петро́вич Замя́тин () — советский и российский , , . Специалист в области общей алгебры, математической логики, дискретной математики и теории алгоритмов.

Биография 
Родился 3 октября 1946 года в селе Николаевка Николаевского сельсовета Галкинского района Курганской области (ныне сельсовет входит в  Курганской области).

В 1969 году окончил механико-математический факультет Уральского государственного университета по специальности «Математика». В 1970 году начал работу и преподавание по кафедре алгебры и дискретной математики Уральского государственного университета. В 1988—2004 годах был начальником Вычислительного центра Уральского государственного университета, в 1989—2009 годах — заведующим отделом системного программирования НИИ физики и прикладной математики УрГУ.

Кандидат физико-математических наук (1979), доцент (1988).

Умер 23 марта 2009 года в Екатеринбурге. Похоронен   Екатеринбурга.

Научная деятельность 
Принадлежит к научной школе Л. Н. Шеврина.

Выполнил цикл исследований по разрешимости элементарных теорий многообразий колец и групп, в частности решил известную проблему Тарского-Ершова о разрешимости элементарных теорий многообразий групп.

Опубликовал более 40 научных работ в области алгебры и математической логики.

Преподавательская деятельность 
Прочитал ряд основных математических курсов на математико-механическом, философском и экономическом факультетах Уральского государственного университета. Разработал и прочитал курс «Дискретная математика и математическая логика» для студентов специальности «Информационные системы» и ряд спецкурсов, среди которых «Сети Петри и моделирование систем» и «Лингвистические основы информатики».

Также преподавал на кафедре прикладной геометрии и автоматизации проектирования Уральского государственного технического университета — УПИ и в Уральской государственной архитектурно-художественной академии (УралГАХА).

В 2009 году получил диплом и благодарность от студентов УралГАХА за «мудрость и человечность».

Награды и премии 
 Премия Уральского университета за высокие достижения в учебно-методической деятельности (2006)
 Нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2007)

Библиография 

 Важенин Ю. М., Замятин А. П. Введение в математическую логику: Учебное пособие. — Свердловск: Издательство Уральского государственного университета, 1984. — 93 с.
 Замятин А. П. Многообразия с ограничениями на решётку конгруенций: Учебное пособие. — Свердловск: Издательство Уральского государственного университета, 1987. — 91 с.
 Замятин А. П., Ливчак А. Б. Элементы математической теории информационных систем: выразимость и вычислимость: Учебное пособие. — Екатеринбург: УрГУ, 1996. — 104 с. — ISBN 5-230-06769-1
 Булатов А. А., Верников Б. М., Замятин А. П. Алгебра и геометрия: Учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство Уральского госуниверситета, 2001. — 452 с. — ISBN 5-7996-0046-0
 Замятин А. П. Множества, отношения, алгебраические структуры: Учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2003. — 108 с. — ISBN 5-7996-0179-3
 Замятин А. П. Графы и сети: Учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2004. — 160 с. — ISBN 5-7996-0308-7
 Замятин А. П. Математическая логика: Учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство УрГУ, 2004. — 140 с. — ISBN 5-7996-0191-2
 Замятин А. П. Множества, логика, алгоритмы. — Екатеринбург: Издательство Уральского Института экономики, управления и права, 2005. — 157 с.
 Замятин А. П. Учебно-методический комплекс дисциплины «Лингвистические основы информатики» . — Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ «Информационная безопасность» [и др.]. — Электрон. дан. (1,92 Мб). — Екатеринбург, 2007. — 607.
 Замятин А. П. Учебно-методический комплекс дисциплины «Математическая логика и теория алгоритмов»  — Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ «Информационная безопасность» [и др.]. — Электрон. дан. (4,15 Мб). — Екатеринбург, 2008.
 Верников Б. М., Замятин А. П. Начальные главы аналитической геометрии и линейной алгебры: Учебное пособие. — Екатеринбург: Издательство Уральского госуниверситета, 2009. — 280 с. — ISBN 978-5-7996-0452-3

 Многообразия ассоциативных колец, элементарная теория которых разрешима // ДАН СССР. — 1976. — Т. 229. — № 2.
 Неабелево многообразие групп имеет неразрешимую элементарную теорию // Алгебра и логика. — 1978. — Т. 17. — № 1.

Примечания

Литература 
 Замятин Алексей Петрович // Уральский государственный университет в биографиях / Под ред. М. Е. Главацкого и Е. А. Памятных. — 2-е изд., переработ. — Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2000. — С. 23—24. — ISBN 5-7996-0078-9
 Замятин А. П. // Логика: Биобиблиографический справочник (Россия—СССР—Россия) / Авт.-сост. О. А. Антонова, А. С. Милославов, Т. Е. Сохор. — СПб.: Наука, 2001. — С. 168. — ISBN 5-02-028488-2

Ссылки 
 Алексей Петрович Замятин на сайте Уральского государственного университета 
 [www.famous-scientists.ru/6476 Алексей Петрович Замятин] в энциклопедии «Учёные России»
 Алексей Петрович Замятин в «Свободной энциклопедии Урала»

Выпускники Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Преподаватели Уральского архитектурно-художественного университета
Алгебраисты
Персоналии:Математическая логика